Уитлоу () — английская фамилия.

Известные носители 
  (Роберт Эдвард Уитлоу; р. 1936) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ.
  (Майкл Уильям Уитлоу; р. 1968) — британский футболист, чемпион Англии в составе клуба «Лидс Юнайтед» (1992), обладатель Кубка Английской футбольной лиги в составе «Лестер Сити» (1997).

См. также